Четыре корабля Королевского флота назывались HMS Heroine (героиня):

 HMS Heroine — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1783; превращен в плавучую батарею в 1803; продан в 1806. Поскольку Heroine участвовала в египетской кампании (8 марта — 8 сентября 1801), её офицеры и команда имели право на планку «Египет» к медали «За службу на флоте», которую Адмиралтейство в 1847 выдало всем дожившим.
 HMS Heroine — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1758 как 36-пушечный HMS Venus; понижен до 32-пушечного в 1792; переименован в HMS Heroine в 1809; на рейдовой службе с 1817; продан в 1828.
 HMS Heroine — 8-пушечный бриг-пакетбот спущен на воду в 1841; на рейдовой службе с 1865; разобран в 1878.
 HMS Heroine — композитный винтовой корвет типа Satellite; спущен на воду в 1881; продан в 1902.

См. также 
 HMS Hero